Кримтанн () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Кримтанн Коскрах — верховный король Ирландии (III—II вв. до н. э.)
 Кримтанн Ниа Найр — верховный король Ирландии (I в. до н. э. — I в. н. э.)
 Кримтанн мак Фидайг — верховный король Ирландии (IV в.)
 Кримтанн мак Эндай — король Лейнстера (до 483)
 Кримтанн Срем — король Мунстера (первая половина VI века)
 Кримтанн мак Аэдо — король Лейнстера (624—633)